Miquel Sofià, escriptor grec romà d'Orient
 Nicolau Sofià, mestre grec romà d'Orient
 Teodor Sofià, escriptor grec romà d'Orient